Buchardt ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Buchardt (* 1974), norwegischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Friedrich Buchardt (1909–1982), deutschbaltischer SS-Offizier in den Einsatzgruppen
 Jonny Buchardt (1925–2001), deutscher Schauspieler, Komiker und Conférencier
 Ruth Buchardt (1920–1999), dänisch-deutsche Tänzerin

Siehe auch:

 Buchard